Axel Erdmann kan syfta på:

* Axel Erdmann (1814–1869), svensk geolog, mineralog och kemist
 Axel Erdmann (1843–1926), svensk lingvist
 Axel Erdmann (1873–1954), svensk konstnär